El término ITP puede referirse a las siglas:

 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en España;
 de la Industria de Turbo Propulsores;
 del Instituto Tecnológico de Pachuca, en esa ciudad del estado de Hidalgo, México;
 del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú;
 del Instituto Tecnológico de la Producción;
 del Instituto Tecnológico de Pinotepa, en Oaxaca, México.
 del equivalente en inglés de púrpura trombocitopénica idiopática.

Siglas